Concilio di Clermont (535), presieduto dall'arcivescovo di Bourges Onorato e che stabilì 17 canoni.
 Concilio di Clermont (549), 2º concilio tenutosi in Alvernia; vi parteciparono 10 vescovi e vi furono adottati i canoni del V Concilio di Orleans.
 Concilio di Clermont (1095), che portò a indire la prima crociata da parte di papa Urbano II.
 Concilio di Clermont (1130), che, tra l'altro, sancì il divieto (successivamente ampiamente disatteso) di organizzare tornei cavallereschi.

Pagine correlate 
 Concilio

Note